Parkton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Parkton (Maryland)
 Parkton (Minnesota), im Otter Tail County
 Parkton (North Carolina)
Siehe auch
Parkston